En droit français, plusieurs textes législatifs ou réglementaires ont été surnommés « loi travail » :
 Loi des 10 heures (1848)
 Loi des huit heures (1919)
 Lois Auroux (1982) 
 Loi sur les 35 heures (1999)
 Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (2015)
 Loi relative au dialogue social et à l'emploi (2015)  
 Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (2016)

Voir aussi 
 Réduction du temps de travail en France